Abraham Kiptum (1989-), athlète kényan ;
 Jeruto Kiptum (1981-), athlète kényane.